Натуральне число 1032
 1032 рік до нашої ери
 1032 рік нашої ери